Polacco può riferirsi a:
 ciò che è pertinente alla Polonia
 appartenente al gruppo etnico dei polacchi
 Lingua polacca

Persone
 Benedetto Polacco o Polono (XVIII secolo) – francescano ed esploratore polacco
 Cesare Polacco (1900-1986) – attore e doppiatore italiano
 Giorgio Polacco (1875-1960) – direttore d'orchestra italiano naturalizzato statunitense
 Vittorio Polacco (1859-1926) – docente, giurista e politico italiano